Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 1999 was de 8e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17, een CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat van 16 mei tot en met 30 mei 1999 in Guinee werd gespeeld. Ghana werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Burkina Faso met 3–1 verslagen. Mali werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1999, dat van 10 november tot en met 27 november in Nieuw-Zeeland werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Mali, Burkina Faso en Ghana.

Kwalificatie

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 1999
Voetbal in Guinee
Sportevenement in Guinee